Frank Harris se poate referi la:

Frank Harris (scriitor) (1856–1931), un scriitor irlandez, jurnalist și editor; autor al volumelor de memorii My Life and Loves   
Frank Harris (regizor), regizor al filmelor Killpoint (1984), The Patriot (1986), Low Blow (1986), În urma dezastrului (1990),  Lockdown (1990)
Frank Clifford Harris (1875-1949), muzician britanic
Frank Gaines Harris (1871-1944), politician democrat american